Boukobza peut faire référence à :
 Chochana Boukhobza (née en 1959), écrivaine franco-israélienne ;
 Fernand Boukobza (1926-2012), architecte français ;
 Hubert Boukobza (1950-2018), entrepreneur de spectacle français ;
 Michaël Boukobza (né en 1978), devenu Michaël Golan, homme d'affaires franco-israélien.